Makrothrombozyten sind enorm große Thrombozyten, siehe auch

 Makrothrombozytopenie
 Pseudothrombozytopenie